WMH bezeichnet:
 Walter Meier Holding AG, ehemaliger Name der Walter Meier AG, einem Schweizer Klima- und Fertigungstechnikkonzern.
 Wasmuths Monatshefte für Baukunst, deutsche Architekturzeitschrift der 1920er und 1930er Jahre
 White Matter Hyperintensities, pathologische Gehirnveränderung
 Wikinger-Museum Haithabu

wmh steht für:
 Waimaha (Sprache) (ISO-639-3-Code), Kawaimina-Dialekt in Osttimor

WMH